Mostóvaia (Vólogda), localitat de la província de Vólogda, a Rússia
 Mostóvaia (Novossibirsk), localitat de la província de Novossibirsk, a Rússia